Премия «Магритт» самому многообещающему актёру () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт» . Присуждается молодому актеру, который своей работой внес значительный вклад в бельгийскую киноиндустрию. Лауреатом первой премии «Магритт» в этой категории за роль в фильме «Регата» стал в 2011 году Жоффре Вербрюгген.

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

А
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам